Hans Moldenhauer ist der Name folgender Personen:

* Hans Moldenhauer (Tennisspieler) (1901–1929), deutscher Tennisspieler
 Hans Moldenhauer (Pianist) (1906–1987), deutsch-amerikanischer Pianist und Musikforscher 
 Hans-Georg Moldenhauer (* 1941), deutscher Fußballspieler